Tezze kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Tezze sul Brenta, kommun, Veneto, Provincia di Vicenza, 
 Tezze (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Provincia di Trento, 
 Tezze (ort i Italien, Veneto, Provincia di Vicenza, lat 45,53, long 11,37), 

Robotskapade Italienförgreningar